Castillazuelo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Castillazuelo (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Castillazuelo (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar